Weale ist der Name von:

 Adrian Weale (* 1964), britischer Journalist, Illustrator und Fotograf
 Bobby Weale Robert Henry Weale (1905–1952), walisischer Fußballspieler
 Anne Weale Pseudonym von Jay Blakeney (1929–2007), britischer Journalist und Autor
 Chris Weale (* 1982), englischer Fußballtorwart
 Henry Weale VC (1897–1959), britischer Soldat
 John Weale (1791–1862), englischer Verleger und Autor
 Martin Weale CBE (* 1955), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Robert Weale (* 1963), walisischer Bowlsspieler
 Sam Weale Samuel "Sammy" Weale (* 1982), britischer moderner Fünfkämpfer und Olympiateilnehmer
 Simon Weale (* 1967), englischer Cricketspieler 
 Sydney Weale (* 1881), britischer Organist
 Tommy Weale (1910–1971), walisischer Fußballspieler
 W. H. James Weale (William Henry James Weale, 1832–1917), britischer Kunsthistoriker

 Weale (Michigan), Ort an der Saginaw Bay